ТПТ — многозначная аббревиатура:
 ТПТ — Тверской политехнический техникум
 ТПТ — теоретическая и промышленная теплотехника
 ТПТ — теория переменных токов
 ТПТ — техника пешеходного туризма
 ТПТ — Томский приборостроительный техникум

См. также 
 ТПТЭ — твёрдополимерные топливные элементы
  — аббревиатура латиницей